Kurylenko ist der Familienname folgender Personen:

 Kostjantyn Kurylenko (* 1980), ukrainischer Handballspieler
 Olga Kurylenko (* 1979), ukrainisches Model und Schauspielerin